Het ATP-toernooi van Washington 2022 (met de officiële naam Citi Open) vond plaats van 1 tot en met 7 augustus 2022. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C..

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Washington
ATP-toernooi van Washington